Дми́трий Андрие́вский:
 Андриевский, Дмитрий Иванович (1875—1951) — генерал-майор Русской императорской армии, герой Первой мировой войны.
 Андриевский, Дмитрий Иоакимович (1844—1900) — директор Департамента шоссейных и водяных сообщений Министерства путей сообщения.
 Андриевский, Дмитрий Иосифович (род. 1967) — украинский политический деятель. Народный депутат Украины.
 Андриевский, Дмитрий Юрьевич (1892—1976) — украинский политический деятель и публицист, член ОУН.